Wittekindsburg ist der Name folgender Burganlagen in Deutschland:

 Wittekindsburg (Rulle) bei Rulle im Nettetal
 Wittekindsburg (Minden) im Stadtgebiet von Minden bei Porta Westfalica im Wiehengebirge
 Wittekindsburg (Bramsche) Wasserburg bei Bramsche im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wittekindsburg (Rüssel), frühmittelalterliche Wallburg in der Gemeinde Ankum im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Alternativname der Hünenburg (Stadtlohn), mittelalterliche Wallburg bei Stadtlohn im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen